Израиль Ицкович Брехман (20.11.1921—09.07.1994) — российский учёный-фармаколог, доктор медицинских наук, профессор, создатель новой псевдонаучной отрасли медицины — валеологии, изобретатель многих лекарственных препаратов.

Родился 20 ноября 1921 года в Самаре, куда его родители бежали с Украины из-за еврейских погромов.

В 1940 году, окончив с отличием среднюю школу, преодолев конкурс 21 человек на место и сдав 9 экзаменов, поступил в Ленинградскую военно-морскую медицинскую академию. В декабре 1941 года во время эвакуации по берегу Ладожского озера был командиром первого взвода первой роты, возглавлял колонну курсантов.

После окончания академии направлен на Тихоокеанский флот, где служил с 1946 по 1957 год, подполковник медицинской службы . Занимался радиологией, токсикологией, в 1948 году защитил кандидатскую, в 1956 — докторскую диссертацию (на тему «Материалы по фармакологии корня Жень-шеня»).

С 1957 г. после увольнения в запас работал в Тихоокеанском океанологическом институте ДВО АН СССР, возглавлял Отдел проблем регуляции биологических процессов.

Доктор медицинских наук, профессор. Основатель нового научного направления — валеологии.

Автор (соавтор) более 300 статей, 14 монографий, некоторые из них переведены на китайский, английский, португальский, японский языки. Получил 10 авторских свидетельств и 12 международных патентов на изобретения.

Сочинения:
 Жень-шень как лекарственное растение [Текст] / И. И. Брехман, И. В. Грушвицкий, З. И. Гутникова ; Всесоюз. с.-х. выставка. — Москва : Госкультпросветиздат, 1954. — 16 с.; 22 см.
 Корень элеутерококк [Текст] : Новое стимулирующее и тонизирующее средство / И. И. Брехман, д-р мед. наук ; Краснознам. воен. ин-т физ. культуры и спорта им. В. И. Ленина. — Ленинград : [б. и.], 1960. — 21 с.; 23 см.
 Пантокрин [Текст] : Фармакология и лечебное действие. — Москва : [б. и.], [1974]. — 39 с. : ил.; 22 см.
 Жень-шень [Текст]. — Ленинград : Медгиз. Ленингр. отд-ние, 1957. — 182 с., 1 л. ил. : ил.; 22 см.
 Человек и биологически активные вещества / И. И. Брехман. — 2-е изд., перераб. — М. : Наука, 1980. — 120 с.; 20 см.
 Человек и биологически активные вещества : [Перевод] / И. И. Брехман. — М. : Мир ; Ханой : Медицина, Б. г. (1988). — 174,[2] с.; 16 см; ISBN 5-03-000249-9
 Валеология — наука о здоровье / И. И. Брехман. — [2-е изд., доп., и перераб.]. — М. : Физкультура и спорт, 1990. — 206,[1] с.; 20 см. — (Наука — здоровью).; ISBN 5-278-00214-X
 Человек и биологически активные вещества [Текст] / И. И. Брехман ; АН СССР. — Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1976. — 111 с.; 20 см. — (Серия «Проблемы науки и технического прогресса»).
 Лекарственные растения Приморского края [Текст] / И. И. Брехман, Г. Э. Куренцова. — Владивосток : Примор. кн. изд-во, 1961. — 94 с. : ил.; 20 см.
 Элеутерококк в медицине [Текст] / И. И. Брехман, М. А. Гриневич ; Ин-т биол. активных веществ Дальневост. филиала СО АН СССР. — Владивосток : [б. и.], 1967. — 47 с.; 20 см.
 Природные комплексы биологически активных веществ. Сахар и здоровье человека / И. И. Брехман, И. Ф. Нестеренко; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Горнотаеж. станция, Отд. физиологии и фармакологии. — Л. : Наука : Ленингр. отд-ние, 1988. — 91,[2] с. : ил.; 22 см; ISBN 5-02-025714-1
 Введение в валеологию — науку о здоровье / АН СССР, Дальневосточный научный центр, Отдел физиологии и фармакологии при Институте биологии моря. — Ленинград : Наука. Ленинградское отделение, 1987. — 123, [2] с. : ил.; 22 см.
 Элеутерококк [Текст] / АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т биол.-активных веществ Дальневост. филиала им В. Л. Комарова. — Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1968. — 186 с. : ил.; 22 см.

Награждён орденами Ленина (13.05.1983), «Знак Почёта», Красной Звезды (30.12.1957), Отечественной войны 2 степени (06.04.1985), медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За боевые заслуги» (15.11.1950), золотой, серебряной, бронзовой медалями ВДНХ, Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

Скоропостижно умер 9 июля 1994 года.

В марте 1996 года приказом Госкомвуза РФ официально зарегистрирована специальность 040700 «валеология». К тому времени в медицинских вузах России насчитывалось 73 кафедры и три факультета валеологии.

Источники 
 Путь к валеологии : Воспоминания об И. И. Брехмане. — Владивосток : Дальнаука, 2000. — 137, [2] c., [7] л. ил., портр. : портр.; 20 см. — (Наука в лицах / Рос. акад. наук. Дальневост. отд-ние).; ISBN 5-7442-1247-7
 ПАМЯТИ ИЗРАИЛЯ ИЦКОВИЧА БРЕХМАНА // ЭКСПЕРИМ. И КЛИН. ФАРМАКОЛОГИЯ, 1995, N 3.-С.80.
 Оправдать свою жизнь
 http://trud-ost.ru/?p=108086
 Пять лет рядом с профессором Брехманом [Текст] : [повесть] / Виталий Бердышев. — Иваново : [б. и.], 2009. — 85 с. : ил., портр.; 21 см.
 Сайт Подвиг народа
 Электронная версия газеты «Владивосток» № 3887 (23) от 17 февр. 2016
 У изобретателя настойки «Золотой Рог» юбилей [Текст] / А. Карасев // Владивосток. — 2011. — 18 нояб. — С. 2
 Открыватель нового поля науки [Текст] : [20 ноября 2011 года исполнилось бы 90 лет выдающемуся ученому, фармакологу Израилю Ицковичу Брехману] / В. П. Казначеев // Дальневост. ученый. — 2011. — N 21. — С. 10